Un souk est, dans le monde arabe, un marché forain éphémère, généralement hebdomadaire.

Toponyme 

 Souk Oufella est une commune algérienne de la wilaya de Béjaïa en Algérie.
 Marchés des jours de la semaine
 Souk El Had (du dimanche),  commune de la wilaya de Boumerdès (Algérie)
 Souk El Ténine (du lundi),  commune de la wilaya de Béjaïa (Algérie)
 Souk El Thenine,  commune de la wilaya de Tizi Ouzou (Algérie)
 Souk Tlata (du mardi),  commune de la wilaya de Tlemcen (Algérie)
 Souk El Arbaa (du mercredi),  ville du Maroc
 Souk El Khemis (du jeudi), commune de la wilaya de Bouira (Algérie)
 Souk el Djemaa (du vendredi), commune algérienne proche de Ihaggarene, Adrar Oulmene et Bou Daoud dans la wilaya de Béjaïa
 Souk Sebt (du samedi),  ville du Maroc

Voir aussi